

Patronyme 

 Pierre René Rogue, un bienheureux catholique, prêtre réfractaire de Vannes, que certains catholiques veulent voir reconnu comme martyr de la Révolution.

Toponyme 

 Rogue, un fleuve de l'Oregon ;
 Rogues, une commune française.

Jeux vidéo 
 Rogue, un jeu vidéo datant de 1980 dans lequel le joueur explore un vaste ensemble de souterrains
 rogue-like, des types de jeu vidéo inspirés du Rogue ci-dessus
 Rogue Entertainment, une compagnie de développement de jeux vidéo
 Rogue Galaxy, un jeu vidéo de type RPG sorti sur PlayStation 2 en 2007 dans lequel le joueur explore les mondes alentour
 Rogue, une organisation professionnelle américaine de sport électronique

Cinéma et télévision 
 The Rogue, un film muet américain réalisé par Arvid E. Gillstrom et sorti en 1918
 Three Rogues, western américain de Benjamin Stoloff sorti en 1931
 Rogue, le titre original du film australien Solitaire, réalisé par Greg McLean en 2007
 Rogue : L'Ultime Affrontement, un film américain réalisé par Phillip G. Atwell en 2007
  Rogue, un téléfilm américain réalisé par Brett Ratner en 2012
 Rogue, une série télévisée américaine et canadienne créée par Matthew Parkhill et diffusée entre 2013 et 2017
 Mission impossible : Rogue Nation, un film américain réalisé par Christopher McQuarrie en 2015
 Rogue One: A Star Wars Story, un film américain réalisé par Gareth Edwards en 2016
 Rogue, un film américain coécrit et réalisé par M. J. Bassett en 2020

Personnages de fiction 
 Severus Rogue, un personnage de Harry Potter, créé par J. K. Rowling
 Rogue, le nom dans la version anglaise d'un personnage de la bande dessinée Les X-Men, nommé Malicia dans la version française

Autres
 Rogue, les gonades de certaines espèces animales marines comestibles
 Nissan Rogue, un SUV de la marque Nissan
 Rogue, en informatique, un logiciel malveillant

Homonymie de titre